В Кыргызстане 40 районов. Районы городов республиканского значения не являются самостоятельными административно-территориальными единицами.

Баткенская область 

 Лейлекский район — (#1, районный центр — Раззаков)
 Кадамжайский район — (#3, районный центр — Кадамжай)
 Баткенский район — (#2, районный центр — Баткен)

Джалал-Абадская область 
 Аксыйский район (#14, районный центр — Кербен)
 Ала-Букинский район (#15, районный центр — Ала-Бука)
 Базар-Коргонский район (#12, районный центр — Базар-Коргон)
 Ноокенский район (#13, районный центр — Массы)
 Сузакский район (#11, районный центр — Сузак)
 Тогуз-Тороуский район (#18, районный центр — Казарман)
 Токтогульский район (#17, районный центр — Токтогул)
 Чаткальский район (#16, районный центр — Каныш-Кыя)

Иссык-Кульская область 
 Ак-Суйский район — (#40, районный центр — Ак-Суу)
 Жети-Огузский район — (#39, районный центр — Кызыл-Суу)
 Иссык-Кульский район — (#36,районный центр — Чолпон-Ата)
 Тонский район — (#38, районный центр — Боконбаево)
 Тюпский район — (#37, районный центр — Тюп)

Нарынская область 
 Ак-Талинский район (#33, районный центр — Баетово)
Ат-Башинский район (#35, районный центр — Ат-Баши)
Жумгальский район (#31, районный центр — Чаек)
Кочкорский район (#32, районный центр — Кочкорка)
Нарынский район (#34, районный центр — Нарын)

Ошская область 
 Алайский район (#8, районный центр — Гульча)
 Араванский район (#6, районный центр — Араван)
 Кара-Кульджинский район (#10, районный центр — Кара-Кульджа)
 Кара-Сууский район (#7, районный центр — Кара-Суу)
 Ноокатский район (#5, районный центр — Ноокат)
 Узгенский район (#9, районный центр — Узген)
 Чон-Алайский район (#4, районный центр — Дароот-Коргон)

Таласская область 
 Бакай-Атинский район (#20, районный центр — Бакай-Ата)
 Кара-Бууринский район (#19, районный центр — Кызыл-Адыр)
 Манасский район (#21, районный центр — Покровка)
 Таласский район (#22, районный центр — Талас)

Чуйская область 
 Аламудунский район (#27, районный центр — Лебединовка)
 Жайыльский район (#24, районный центр — Кара-Балта)
 Кеминский район (#30, районный центр — Кемин)
 Московский район (#25, районный центр — Беловодское)
 Панфиловский район (#23, районный центр — Каиңды)
 Сокулукский район (#26, районный центр — Сокулук)
 Чуйский район (#29, районный центр — Токмок)
 Ыссык-Атинский район (#28, районный центр — Кант)

Примечания 

Административное деление Киргизии